A Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2017-18 é uma competição brasileira de basquete sub-20 organizada pela Liga Nacional de Basquete. É a sétima edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball e apoio financeiro do Comitê Brasileiro de Clubes. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes.

Regulamento 
Na primeira fase, as 10 equipes foram divididas em 2 grupos com 5 participantes. Os quatro melhores colocados de cada lado avançam a segunda fase;Nesta segunda fase os dois primeiros seguirão na disputa pelo título.

Na segunda fase, sem carregar os resultados da etapa inicial, as equipes se enfrentam entre si também em turno único para ver quem vai para as semifinais e finais na qual o vencedor fica com o título.

Participantes

Primeira Fase

Classificação

Grupo A 

Sede em Curitiba,  Paraná e São Paulo,  - 5 a 10 de setembro

Grupo B 

Sede  no Rio de Janeiro,  e em São Paulo,  - 5 a 10 de setembro

Segunda Fase

Grupo C 
Sede em São Paulo,  - 20 a 22 de fevereiro

Grupo D 
Sede em São Paulo,  - 20 a 22 de fevereiro

5º ao 8º Lugares

Semifinal

7º lugar

5º lugar

Fase Final

Semifinal

3º lugar

Final

Premiação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2017–18
 Liga Ouro de Basquete de 2018

Ligações externas
Site oficial da Liga Nacional

2017-18
2017 no basquetebol
2018 no basquetebol